Телшайски окръг (; ; ) е окръг в Северозападна Литва. Заема площ от 4350 км2. Административен център е град Телшай.

География 
Окръгът се намира в етнографската област Жемайтия. На север граничи с Латвия, на запад с Клайпедски окръг, на юг с Таурагски окръг и на изток с Шауляйски окръг.

Административно деление 
Окръгът е разделен на 4 общини.

Районни общини:
 Община Мажейкяй
 Община Плунге
 Община Телшай
Община:
 Община Ретавас

Население 
Населението на окръга възлиза на 177 008 души (2004). Гъстотата е 40,7 души/км2.

Етнически състав

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Преброявяне на населението през 2011 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година:

Фотогалерия

Източници 

Окръзи в Литва